Баредине може бити:
 Баредине (Бује), насељено место у Граду Бује, Истарска жупанија, Република Хрватска или
 Баредине (Бузет), насељено место у Граду Бузету, Истарска жупанија, Република Хрватска.